Kovács Anita (1969–2010) táncművész, balettmester, a Szegedi Balett alapító tagja
 Kovács Anita (1965–) a Pannonia Dubbing Solutions produkciós vezetője
 Kovács Anita (?) újságíró, szerkesztő
 Kovács Anita (?) válogatott labdarúgó